У статті подано власників провідних футбольних клубів Європи станом на 2022 рік

Англійська прем'єр ліга

Іспанська Ла ліга

Німецька Бундесліга

Французька Ліга 1

Італійска Серія А

Українська прем'єр ліга

Примітки 

Футбольні клуби
Списки:Футбол